(1590–1657) – angielski przywódca osadników z kolonii Plymouth w Massachusetts, gubernator Plymouth
 William Bradford (1729–1808) – polityk amerykański, senator ze stanu Rhode Island
 William Bradford (1755–1795) – polityk amerykański, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych
 William Bradford (1823–1892) – amerykański malarz, fotograf, badacz i podróżnik